El término CCI, una sigla, puede hacer referencia, en esta enciclopedia:

 a la Cámara de Comercio Internacional;
 a la Conexión Compartida a Internet;
 al Centro Cultural Infantil.